Das Indian Open 2016 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour in der Saison 2016/17, das vom 5. bis 9. Juli in Hyderabad ausgetragen wurde. Es war die dritte Auflage des Indian Opens. In der letzten Saison fand das Turnier nicht statt. Der Veranstaltungstermin wechselt in dieser Saison wieder zurück in die erste Saisonhälfte.

Sieger wurde der Schotte Anthony McGill, für den es der erste Turniersieg auf der Main Tour war. Bei einem Weltranglistenturnier war er bis dahin nie über das Viertelfinale hinausgekommen, bei den Scottish Open 2012, einem Minor-Turnier mit ähnlichem Format wie die Indian Open, war er aber bereits einmal im Finale gewesen. Finalgegner Kyren Wilson stand zum zweiten Mal im Finale und hatte im Vorjahr sein erstes Turnier gewonnen.

Preisgeld

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 5. Juli statt.

Finalrunde 

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde fand vom 28. bis zum 30. Mai 2016 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston statt. Sämtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Hyderabad (Indien)